Омани Лига 2007/2008 годов () — 32-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2007/08 на сайте goalzz.com 

2007/2008
Оман
Оман
2007 год в Омане
Спорт в Омане в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008